Chagres, folyó Panamában
Chagres, mára elpusztult spanyol gyarmati kori település Panamában